Vaudreuil puede hacer referencia a diversos lugares y personas de Francia y de Quebec en Canadá:

Patronímicos  
 Rigaud de Vaudreuil

Topónimos

( Quebec)
 Vaudreuil, señorío de Nueva Francia, concedido a Philippe de Rigaud de Vaudreuil
 Vaudreuil, antiguo condado de Quebec.
 Vaudreuil, circunscripción electoral provincial de Quebec.
 Vaudreuil-Dorion, ciudad de Vaudreuil-Soulanges (municipio regional de condado) en Valle del Alto San Lorenzo.
Vaudreuil, antigua ciudad ahora en Vaudreuil-Dorion.
Iglesia Saint-Michel de Vaudreuil
Saint-Michel-de-Vaudreuil, antiguo municipio ahora en Vaudreuil-Dorion.
 Vaudreuil-Soulanges, antigua circunscripción electoral provincial de Quebec.
 Vaudreuil-Soulanges, municipio regional de condado del Valle del Alto San Lorenzo.
 Vaudreuil-sur-le-Lac, municipio del MRC de Vaudreuil-Soulanges (municipio regional de condado) en Valle del Alto San Lorenzo.
 Sainte-Marthe de Vaudreuil, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Lazare-de-Vaudreuil, localidad del Valle del Alto San Lorenzo.
 Terrasse-Vaudreuil, ciudad del MRC de Vaudreuil-Soulanges (municipio regional de condado) en Valle del Alto San Lorenzo.

Le Vaudreuil, comuna de Eure en Alta Normandía.